Louise puede referirse a:

Localidades 
 Louise (Misisipi), localidad en Estados Unidos.
 Louise (Texas), localidad en Estados Unidos.

Personas 
 Louise Cliffe.
 Louise de Belgique (1858-1924), princesa de Bélgica.
 Louise (Metro de Bruselas).
 Louise Labé (1525-1566), poetisa francesa.
 Louise Michel (1830-1905), educadora y escritora francesa, una de las principales figuras de la Comuna de París.
 Louise Labèque, actriz francesa
 Louise Bone Eavey (1900-1971), escritora estadounidense.

Otros 
 Louise (en español, Luisa), ópera en cuatro actos, compuesta por el compositor francés Gustave Charpentier.
 2556 Louise, un asteroide.